Мирзазаде () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Мирзазаде, Айдын (род. 1957) — депутат Милли Меджлиса.
 Мирзазаде, Заман Арзуман оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист, защитник.
 Мирзазаде, Бёюкага Мешади оглы (1921—2007) — профессор, народный художник Азербайджанской ССР.
 Мирзазаде, Хайям Хады оглы (1935—2018) — азербайджанский композитор и педагог.